L’appellation de Parti pour la paix et la démocratie peut désigner :
 le Barış ve Demokrasi Partisi (BDP), un ancien parti politique turc, actif entre 2008 et 2014 ;
 le Minjupeyonghwadang, un parti politique libéral sud-coréen créé en 2018.